То́маш Го́леш (; род. 31 марта 1993 года, Нове-Место-на-Мораве) — чешский футболист, правый защитник и полузащитник клуба «Славия Прага» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Свою футбольную карьеру начал в клубе 5-го дивизиона «Поличка» из одноимённого города, в 2008 году перешёл в клуб «Градец-Кралове». В весенней части сезона 2011/12 пробился в первую команду.

Дебютировал в Первой чешской лиге 18 февраля 2012 года в матче 17-го тура против либерецкого «Слована», где отыграл 45 минут. Матч закончился победой «Слована» со счётом 3:1.
Счёт забитым мячам открыл 26 августа 2012 года в матче с остравским «Баником», забив на 55-й минуте матча, но «Градец-Кралове» не смог удержать счёт, и матч закончился со счётом 1:1.

В июле 2017 года отправился в аренду с опцией выкупа в клуб «Яблонец». В конце сезона «Яблонец» воспользовался этой опцией, и Голеш стал официально игроком клуба.

В июне 2019 года перебрался в пражскую «Славию», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Со «Славией» стал двукратным чемпионом Чехии и выиграл Кубок Чехии.

Карьера в сборной 
В 2012—2015 годах играл за молодёжную сборную. 7 сентября 2020 года в возрасте 27 лет сыграл свой первый матч за главную сборную страны со сборной Шотландии в рамках Лиги наций. Матч закончился поражением чехов со счетом 1:2. 7 октября 2020 года забил первый мяч за сборную в ворота Кипра в товарищеском матче (2:1).

В 2021 году вошел в состав сборной на Евро-2020. 27 июня в матче 1/8 финала забил головой победный мяч в ворота сборной Нидерландов (2:0).

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Славия Прага
 Чемпион Чехии (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Чехии: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Славии» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Градец-Кралове»
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Славия» Прага